Označení Hliniště má více významů:

 Hliniště – místo na těžbu hlíny (nazýváno taky hliník); z obou označení pochází řada místních názvů

místopisné jméno
 Hliniště (Strážný) – část obce Strážný v okrese Prachatice
 Hliniště (Krnov) – základní sídelní jednotka v části obce Pod Bezručovým vrchem ve městě Krnov, v okrese Bruntál (Moravskoslezský kraj)
 Staré hliniště – přírodní památka v ZSJ Bažantnice v části obce Pod Bezručovým vrchem ve městě Krnov
 Hliniště – ulice ve Velkém Meziříčí a v Mikulově
 Hliniště (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Prachatice

Rozcestníky - místopisné jméno